Етно-галерея Роксоляни Шимчук — приватний музей старовинних українських строїв та етно-крамниця сувенірів і сучасних стилізованих строїв. Також в галереї представлені авторські прикраси в етнічному стилі. Засновницею та ідейною натхненницею музею є Шимчук Роксоляна Валеріївна.

Цінності 
Серед цінностей етно-галереї Роксоляни Шимчук — традиційність, креативність, збереження самобутності в кожному представленому виробі.

Місія 
Місією етно-галереї є популяризація українських етно-строїв та прикрас в традиційному стилі. Бренд через свою діяльність підкреслює багатство та вишуканість українського надбання, робить українську моду всесвітньо впізнаваною.

Діяльність 
Етно-галерея займалась створенням та підбором сценічних образів для гурту Kalush Orchestra, що виграли Євробачення-2022. У фіналі конкурсу фронтмен гурту Олег Псюк з'явився на сцені у автентичному буковинському кептарі початку 20 ст. із приватної колекції етно-галереї Роксоляни Шимчук.

Посилання 

 Офіційний сайт  
 Етно-галерея Роксоляни Шимчук в Facebook  
 Етно-галерея Росколяни Шимчук в Instagram
 Стаття Forbes про Kalush Orchestra